Richwood puede referirse a varias localidades en Estados Unidos:

 Richwood (Luisiana), un pueblo ubicado en la parroquia de Ouachita;
 Richwood (Nueva Jersey), un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Gloucester;
 Richwood (Ohio), una villa ubicada en el condado de Union;
 Richwood (Texas), una ciudad ubicada en el condado de Brazoria;
 Richwood (Virginia Occidental), una ciudad ubicada en el condado de Nicholas;
 Richwood (Wisconsin), un pueblo ubicado en el condado de Richland;
 Municipio de Richwood (Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Becker.